Stephen Ameyu Mulla, né le  à Ido, Équatoria-Oriental au Soudan du Sud, est un prélat sud-soudanais, archevêque de Djouba, la capitale sud-soudanaise, depuis le .

Biographie

Références

Liens externes
 
 
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2019/01/03/190103b.html
http://www.gcatholic.org/dioceses/diocese/juba0.htm#62378
https://www.comboni.org/en/contenuti/111205

Naissance en janvier 1964
Naissance au Soudan du Sud
Archevêque sud-soudanais
Évêque catholique du XXIe siècle